désigne :

Elsmere, une ville du Delaware ;
 Elsmere, une ville du Kentucky ;
 Elsmere, une ville du Nebraska ;
 Elsmere, une ville de l’État de New York.

Homonymie de localités aux États-Unis